Stephenson steht für:
 Stephenson (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 LDE – Robert Stephenson, Schlepptenderlokomotive der Leipzig-Dresdner Eisenbahn
 John Stephenson Car Company, US-amerikanischer Hersteller von Straßenbahnen und Rollmaterial

Stephenson ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stephenson (Michigan) in Menominee County
 Stephenson Township im Menominee County, Michigan
 Stephenson (Virginia) 
 Stephenson (Wisconsin), Town(ship) im Marinette County
 Stephenson County, County in Illinois

im NRHP gelisteten Objekte:

geografischer Objekte:
 Stephenson Bastion, Massiv in der Shackleton Range, Coatsland
 Stephenson-Nunatak, Nunatak auf der Alexander-I.-Insel
 Stephenson-Gletscher, Gletscher auf Heard, Indischer Ozean
 Stephenson Island, Insel vor Neuseeland

Siehe auch: 
 Stephensen
 Steffensen 
 Stevenson 
 Stephens